Un Paulistano désigne un habitant (gentilé) de la ville de São Paulo (à distinguer du Paulista, qui est un habitant de l'État de São Paulo).
Le Club Athlético Paulistano est un club de football brésilien fondé en 1900 et disparu en 1930. 
 Paulistano, un fauteuil dessiné par Paulo Mendes da Rocha.